Nuporanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nuporanga (ort), São Paulo, 
 Nuporanga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar